Charlie Sitton – ex cestista statunitense
 Grant Sitton – cestista statunitense
 Josh Sitton – giocatore di football americano statunitense